Knust steht für:
 die Bezeichnung für ein Eck- und auch Reststück, siehe Kanten
 ein Musikclub in Hamburg, siehe Knust (Hamburg)

Knust ist der Familienname folgender Personen:
 Bruno Knust (* 1954), deutscher Kabarettist
 Dieter Knust (* 1940), deutscher Schauspieler, Fernsehregisseur, Drehbuchautor und Synchronsprecher
 Elisabeth Knust (* 1951), deutsche Molekularbiologin

 Gottlieb Knust († 1787), Lübecker Ratsherr
 Heinrich Knust (1907–1988, Essen) deutscher Maler
 Johannes Knust (1904–1982), Landrat in Jerichow II
 Peter Knust (* 1960), deutscher Schwimmer
 Wolfgang Knust (1929–2013), deutscher Fußballtorwart

KNUST steht als Abkürzung für:
 Kwame Nkrumah University of Science and Technology, in Kumasi, Ghana

KNUST